Norek je české označení pro několik lasicovitých šelem z rodů Mustela a Neovison:

 norek evropský (Mustela lutreola)
 kolonok (Mustela sibirica) = norek sibiřský, norek čínský
 norek americký (Neovison vison)
 † norek mořský (Neovison macrodon)

Reference

Externí odkazy 
 

Lasicovití